Kirlian bezeichnet:

 Semjon Dawidowitsch Kirlian (1898–1978), russischer Elektrotechnik-Ingenieur und Erfinder
 Walentina Chrissanowna Kirliana († 1972), russische Erfinderin, Ehefrau von Semjon Kirlian
 Kirlianfotografie, nach den Entwicklern benanntes fotografisches Verfahren zur Visualisierung von Glimm- oder Koronaentladungen

Weitere Bedeutungen:
 Pseudonym von Abe Duque (* 1968), US-amerikanischer Techno-Produzent